Джо́ди Све́йструп (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады участник , чемпион мира. .

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Jody Sveistrup – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу